Berea (district), district van Lesotho.
Beréa Beweging, verband van pinkstergemeenten.
Berea (Satu Mare), een plaats in het Roemeense district Satu Mare
een oude naam van Berroia in Griekenland.
een oude naam van Aleppo (stad) in Syrië.
Berea (Kentucky)
Berea (Ohio)
Berea (South Carolina)